Комсомо́льский райо́н - название ряда административно-территориальных единиц в странах бывшего СССР, названных в честь комсомола и космомольцев:

Казахстан 
 Комсомольский район — название Айтекебийского района Актюбинской области в 1966—1993 годах
 Комсомольский район — название Карабалыкского района Костанайской области в 1963—1997 годах

Россия 
 Комсомольский район Ивановской области
 Комсомольский район Хабаровского края
 Комсомольский район Чувашской Республики
 Комсомольский район — район Саратовской области (упразднён в 1959 году)
 Комсомольский район — район Сталинградской области в 1935—1959 годах
 Комсомольский микрорайон Краснодара
 Комсомольский район города Набережные Челны
 Комсомольский район города Тольятти

Узбекистан 
 Комсомольский район — название Мирзаабадского района в 1977—1992 годах.
 Комсомольский район — район, существовавший в Самаркандской области в 1939—1959 годах.
 Комсомольский район — район, существовавший в Ташкентской области в 1961—1962 годах.

Украина 
 Комсомольский район — название Корабельного района Херсона до 19 февраля 2016 года.